Сесса () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Топонимы 
 Сесса — коммуна в Швейцарии, располагается в регионе Лугано, в итальянском кантоне Тичино.
 Сесса-Аурунка — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Сесса-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Персоналии 
 Сесса, Гастон (род. 1973) — аргентинский футболист, вратарь, выступающий за команду «Химнасия и Эсгрима».
 Сесса, Джерардо (?—1212) — католический церковный деятель XIII века.
 Сесса, Луис (род. 1992) — мексиканский бейсболист.

См. также 
 Епархия Сесса-Аурунки — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Неаполя, входящей в церковную область Кампании.